Veron női név
 Verón, spanyol családnév